Moulton heißen die Orte

in England:
 Moulton (Cheshire)
 Moulton (Lincolnshire)
 Moulton (Northamptonshire)
 Moulton (Suffolk)
 Moulton (North Yorkshire)

in Wales:
 Moulton (Glamorgan)

in den Vereinigten Staaten:
 Moulton (Alabama)
 Moulton (Iowa), im Appanoose County
 Moulton (Montana)
 Moulton (North Carolina)
 Moulton (Ohio)
 Moulton (Texas)
 Moulton Heights (Alabama)

sowie der
 Mount Moulton

Moulton ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Moulton (1920–2012), britischer Ingenieur und Erfinder
 Alycia Moulton (* 1961), US-amerikanische Tennisspielerin
 Dorothy Moulton-Mayer, englische Sängerin und Biographin
 Fay Moulton (1876–1945), US-amerikanischer Leichtathlet
 Forest Ray Moulton (1872–1952), US-amerikanischer Astronom und Wissenschaftsorganisator
 Harold G. Moulton (1883–1965), US-amerikanischer Ökonom
 Helenna Louise Hercigonja-Moulton (* 1993), US-amerikanisch kroatische Fußballspielerin
 Herbert Moulton (1922–1994), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 John Fletcher Moulton, Baron Moulton (1844–1921), britischer Politiker, Jurist, Abgeordneter im House of Commons und Mitglied des House of Lords
 Louise Chandler Moulton (1835–1908), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mace Moulton (1796–1867), US-amerikanischer Politiker
 Megan Moulton-Levy (* 1985), US-amerikanerin Tennisspielerin
 Peter Moulton (* 1946), US-amerikanischer Physiker und Elektrotechniker
 Samuel W. Moulton (1821–1905), US-amerikanischer Politiker
 Seth Moulton (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Thomas T. Moulton (1896–1967), US-amerikanischer Film- und Tontechniker
 Tom Moulton (* 1940), US-amerikanischer Produzent und Remixer
 William G. Moulton (1914–2000), US-amerikanischer Germanist

Moulton bezeichnet:

 Moulton (Fahrrad), ein vollgefedertes, teilbares Fahrrad, entwickelt von Alex Moulton

Siehe auch:

 Moulton-Ebene, Beispiel für eine affine Ebene, in der der Satz von Desargues nicht gilt
 Moulton Escarpment, Geländestufe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Moulton-Eisfälle, Gletscherbrüche im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Moulton, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika